Flor-de-lis
Rio Lis

Lis (Albânia)

Desambiguação